Бихметково — деревня в Артинском городском округе Свердловской области. Входит в состав Усть-Манчажского сельского совета.

География 
Населённый пункт расположен на правом берегу реки Манчаж в 26 км на северо-запад от посёлка городского типа Арти — административного центра района. Расстояние до Екатеринбурга — 152 километра.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Деревня разделена на две улицы: Новая, Партизанская.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Артинского городского округа

Населённые пункты Артинского городского округа